Once More with Feeling: Singles 1996-2004 – kompilacja zespołu Placebo
 Once More with Feeling: Videos 1996-2004 – kompilacja teledysków zespołu Placebo